ν/NEU — японская поп-панк/хард-рок- группа, появившаяся в 2007 году стараниями бывших участников группы «HeaRt» — Дзюна (Jun), Ноно (Nono) и Хиро (Hiro), а также нового ударника Рея (Rei). В конце 2008 года группу из-за проблем со здоровьем покидает вокалист и автор стихов Дзюн, в след за ним уходит и гитарист Ноно. Двое из оставшихся участников решили сохранить группу и поэтому в середине 2009 года в группе появляются новые участники: вокалист Мицу (Mitsu), ранее игравший в Lad, и два гитариста Такуми и Каю  Коллектив является типичной осярэ кэй группой, и до перерыва в творчестве следовал тенденциям этого направления, таким как обильное использование синтезаторов, яркие образы и макияж.

Название 
Название группы произносится как «ню», так как именно так называется 13-я буква греческого алфавита ν, и именно поэтому на обложках их альбомов можно видеть тег «NEU» после самого названия.

Интересные факты 

До образования v(NEU) двое участников Ноно и Хиро, а также Юки (нынешний ударник DragonWapppppper) играли в группе под названием JOKER, после распада которой вокалист (Бё) создал популярную на данный момент группу Screw , являющуюся сейчас одной из известных групп нео вижуал кея

Состав 
 Mitsu — вокал
 Takumi — гитара
 Kayuu — гитара
 hixro (Hiiro) — бас-гитара
 Rei — ударные

ex-участники 
 Jun — вокал (ушёл из группы из-за проблем со здоровьем)
 Nono — гитара (является сейчас гитаристом группы DragonWapppppper под псевдонимом Fumiyoshi , а также гитаристом группы Ninjaman-Japan)

Дискография 
 2009-12-02 Amaoto
 2009-09-23 PULSE/New World (A-Side single)
 2008-08-06 SAYONARA kanransha (single)
 2008-04-02 Otsuban (maxi-single)
 2008-03-19 Kouban (maxi-single)
 2007-11-07 NeνER LAND (album)
 2007-08-29 Splash!(single)
 2007-07-18 HONEY Bee★ (single)

Примечания

Ссылки 
 статья о группе на JaME
 официальный сайт
 Страница на Last.fm

Visual kei
Рок-группы Японии